Wuhu är ett härad som lyder under Wuhus stad på prefekturnivå i Anhui-provinsen i östra Kina.

Wuhus härad består av de delar som blev över av häradet då dess huvudort blev ombildad till stadsdistrikt i staden med samma namn.

WP:Projekt Kina